Баркалов (Баркалова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Баркаловы — русский дворянский род.

 Баркалов, Алексей Степанович (1946—2004) — советский ватерполист.
 Баркалов, Анатолий Васильевич (род. 1954) — российский энтомолог, доктор биологических наук. 
 Баркалов, Владимир Павлович (1882—1941) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 Баркалов, Дмитрий Николаевич (род. 1986) — российский и белорусский гимнаст.
 Баркалов, Николай Анатольевич (род. 1974) — российский футболист.
 Баркалов, Сергей Николаевич (род. 1973) — советский, украинский и российский футболист, вратарь.

Баркалова 
 Баркалова, Людмила Валиевна (Хазиева; 1947—2018) — советская пловчиха, призёр чемпионата Европы (1966).